Рибка у багатьох слов'янських мовах — зменшувальна форма від слова риба.
 Рибка — український танець у колі парами, зверненими одна до однієї
 Рибка — персонаж книжок М. М. Носова «Незнайко в Сонячному місті» і «Незнайко на Місяці».

Прізвище 

 Рибка Еугеніуш (1898—1988) — польський астроном.
 Рибка Олександр Євгенійович ( 1987) — український футболіст, воротар.
 «Рибка» — кримінальне прізвисько Віктора Рибалка.

Див. також 
 Золота рибка (значення)